Le nom Cascadia vient de la chaîne des Cascades (Cascade Range en anglais), une chaîne de montagnes volcaniques s'étendant sur la côte ouest des États-Unis entre les États de Californie, l'Oregon, Washington et la Colombie-Britannique au Canada (mais qui s'appelle Coast Range sur sa partie canadienne). Il désigne différentes régions ou zones géologiques du nord-ouest de l'Amérique du Nord.

 Zone de subduction de Cascadia (une faille longue de  km, elle court au fond de l'océan, du nord de la Californie au sud de la Colombie-Britannique): zone où la plaque Juan de Fuca s'enfonce sous la plaque nord-américaine dans l'océan Pacifique, au large des côtes du nord-ouest de l'Amérique du nord, zone génératrice d'importants séismes dont :
 le tremblement de terre de Cascadia de 1700.
 Une écorégion comprenant les régions côtières du sud-est de l'Alaska, de la Colombie-Britannique, de l'Oregon, de l'État de Washington et de la Californie du Nord.
 Nom donné à la région du nord-ouest de l'Amérique du Nord, aux contours non clairement définis entre la Californie et l'Alaska, et qui comprend les États de Washington, de l'Oregon et la province canadienne de la Colombie-Britannique. Parfois on y inclut aussi l'état américain de l'Idaho. Aux États-Unis, le terme « Cascadia  » peut être plus restrictif et se limiter aux seuls territoires américains contigus (hors Alaska).

Les gens de cette région sont liés par la géographie, par l'expérience de la nature, l'éloignement des capitales (Ottawa et Washington) et par une société plus tolérante, mais sans l'excès qui caractérise la Californie.  Les centres urbains les plus importants de Cascadia seraient Seattle, Vancouver, Portland.

Source 

Géographie de l'Amérique du Nord